Винный фестиваль:

 Винный фестиваль в Арени — в Армении.
 Винный фестиваль в Аро — в Испании.